Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1999 roku rozegrano w dniach 21 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes –  Paul Haarhuis /  Jared Palmer 6:7(10), 6:3, 6:4, 7:6(4)

Gra podwójna kobiet 
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu –  Mariaan de Swardt /  Ołena Tatarkowa 6:4, 6:4

Gra mieszana 
 Leander Paes /  Lisa Raymond –  Jonas Björkman /  Anna Kurnikowa 6:4, 3:6, 6:3

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców 
 Jürgen Melzer –  Kristian Pless 7:6(7), 6:3

Gra pojedyncza dziewcząt 
 Iroda Tulyaganova –  Lina Krasnorucka 7:6(3), 6:4

Gra podwójna chłopców 
 Guillermo Coria /  David Nalbandian –  Todor Enew /  Jarkko Nieminen 7:5, 6:4

Gra podwójna dziewcząt 
 Dája Bedáňová /  María Emilia Salerni –  Tetiana Perebyjnis /  Iroda Tulyaganova 6:1, 2:6, 6:2

Linki zewnętrzne 
 Turniej mężczyzn na oficjalnej stronie ITF
 Turniej kobiet na oficjalnej stronie ITF
 Turniej juniorski na oficjalnej stronie ITF

Wimbledon według lat
1999 w tenisie ziemnym